Arman (kunstenaar) (1928–2005), Frans-Amerikaanse kunstenaar en beeldhouwer
 Arman (plaats), een plaats in de Russische oblast Magadan
 Arman (rivier), de rivier waaraan deze plaats ligt, zijrivier van de Chasyn die iets verderop uitmondt in de Taoejbaai